Мочитлан има више значења:

 Општина Мочитлан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Мочитлан (Мочитлан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику